Niemcy:
 Wittorf – dzielnica miasta Neumünster
 Wittorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg